Beyerlin ist der Familienname folgender Personen:

 Ulrich Beyerlin (1944–2015), deutscher Rechtswissenschaftler
 Walter Beyerlin (1929–2015), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Beyrlin